Пен Шуай була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру.

Ван Цян виграла свій перший титул Туру WTA в одиночному розряді, оскільки у фіналі її суперниця Чжен Сайсай знялась за рахунку 7–5, 4–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Jiangxi International Women's Tennis Open, жінки, одиночний розряд
2018, жінки, одиночний розряд